Жора:

Имя 
Жо́ра — уменьшительное от мужских имён Георгий, Егор. В Армении может встречаться в качестве самостоятельного имени.
 Жора Галустян (род. 1950) — армянский государственный деятель.
 Жора Крыжовников (наст. имя — Андрей Николаевич Першин; род. 1979) — российский режиссёр, сценарист и продюсер.

Фамилия 
 Этьен Жора́ (; 1699—1789) — французский художник
 Михаил Жора (; 1891—1971) — румынский дирижёр и композитор

География 
 Жора́ — нагорье в швейцарском кантоне Во, расположенное на Швейцарском плато.

Топоним 
 Верхняя Жора — село в Оргеевском районе Молдавии
 Нижняя Жора — село в Оргеевском районе Молдавии
 Средняя Жора — село в Оргеевском районе Молдавии

Примечания